

Cinema 
Damage – film del 2007 diretto da Aisling Walsh
Damage – film del 2009 diretto da Jeff King

Fumetto 
Damage – personaggio dei fumetti DC Comics

Letteratura 
Il danno (Damage) – romanzo di Josephine Hart del 1991

Musica 
Damage – boy band britannica
Damage – gruppo musicale hardcore punk statunitense
Damage: Live – album di David Sylvian e Robert Fripp del 1994
 Damage – album di Roger Eno e Lol Hammond del 1999
Damage – album dei Blues Explosion del 2004
 Damage – singolo dei Tiefschwarz del 2006
 Damage – album dei Kosheen del 2007
Damage – album degli Emphatic del 2011
Damage – album del gruppo musicale Jimmy Eat World del 2013
Damage – singolo di H.E.R. del 2020

Televisione 
 Danni alla nave (Damage) – episodio della terza stagione di Star Trek: Enterprise
 Il danno (Damage) – episodio della quinta stagione di Angel